Державна податкова служба України (2011) — податковий орган України у 2011—2013 роках.
 Державна податкова служба України (2019) — податковий орган України, що створено у 2019.